

Geografia

Austria 
 Hofkirchen – frazione di Sankt Valentin, città nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Hofkirchen an der Trattnach – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Hofkirchen bei Hartberg – ex comune ora frazione di Kaindorf, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Hofkirchen im Mühlkreis –  comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Hofkirchen im Traunkreis –  comune nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)

Germania 
 Hofkirchen – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Hofkirchen – ex comune ora frazione di Laberweinting, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)